Аким Гаврилович Митяшкин (24 июня 1897 года — 5 апреля 1944 года) — участник Великой Отечественной войны, стрелок-автоматчик 1-го стрелкового батальона 1281-го полка 60-й Севской стрелковой дивизии 5-й ударной армии, красноармеец. Герой Советского Союза (1943).

Биография 
Аким Митяшкин родился 24 июня 1897 года в селе Бараники Области Войска Донского, ныне Сальского района Ростовской области.

В 1935 году с семьёй переехал из села Бараники в Эсто-Хагинку (ныне село Яшалта). Трудился в кустарно-промысловой артели «Путь к коммунизму» специалистом-валяльщиком по изготовлению валенок.

В 1942 году призван в Красную Армию. Участвовал в боях за Сталинград, в составе частей 5-й ударной армии, сражался западнее Ростова-на-Дону. Затем участвовал в боях на Северном Кавказе, где был трижды ранен. После госпиталя вернулся на фронт и участвовал в боях на Курской дуге.

Свой подвиг он совершил в боях за Днепр. В характеристике командования на Митяшкина говорится:

В дальнейшем 5-я ударная армия в составе 3-го Украинского фронта освобождала Правобережную Украину. В тяжёлом бою за деревню Мельница-Подольскую Аким Гаврилович Митяшкин погиб. Похоронен 5 апреля 1944 года в селе Гермаковка Борщёвского района Тернопольской области.

По другим данным похоронен в селе Мельница-Подольская того же района, где в сквере в центре села находится братская могила советских воинов, которые погибли в боях за освобождение Мельницы-Подольской — 290 солдат, сержантов и офицеров. На могиле три плиты из чёрного мрамора, на центральной надпись: «Здесь похоронен Герой Советского Союза рядовой Митяшкин Аким Гаврилович и офицеры».

Семья 
 Жена — Акулина Михайловна.
 Старший сын — Иван (курсант Астраханского военного училища), выполняя особое задание командования, погиб у посёлка Яшкуль.
 Средний сын — Василий был убит в бою 27 января 1945 года возле города Опальня за рекою Одер.
 Младший сын Акима Гавриловича умер от менингита.

Награды 
 Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года Акиму Гавриловичу Митяшкину присвоено звание Героя Советского Союза, с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Память 
 Имя А. Г. Митяшкина увековечено на братской могиле в пгт. Мельница-Подольская.
 В Сальске на Аллее памяти имеется памятник Герою.
 Именем А. Г. Митяшкина названа улица в селе Яшалта и в пгт. Мельница-Подольская.
 В селе Яшалта установлен памятник Герою.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Сальчане — Герои Советского Союза.
 Герой Советского Союза — А. Г. Митяшкин.
 Герои Советского Союза Сальской земли.

Участники битвы за Днепр
Похороненные в Борщёвском районе
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Персоналии:Яшалта